Соревнования по стендовой стрельбе среди мужчин в дисциплине скит на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 12 и 13 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена из 23 стран. 

Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов в данной дисциплине американец Винсент Хэнкок занял 15-е место в квалификации и не попал в полуфинал. В решающий раунд пробился олимпийский чемпион 2000 года 48-летний украинец Николай Мильчев, но в итоге занял четвёртое место и остался без медали.

Золото выиграл 21-летний итальянец Габриэле Россетти, который в полуфинале и финале поразил все мишени.

Призёры

Изменения в формате 
В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения соревнований. Спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации. В стендовой стрельбе появился полуфинальный раунд, по итогам которого два стрелка, показавшие лучший результат, выходят в финал, где определяют обладателя золотой медали. За бронзовую медаль продолжают борьбу стрелки, показавшие по итогам полуфинала третий и четвёртый результат.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)